Joseph Roques (1757 - 1847), peintre français. 
 Joseph Roques (1772 - 1850), médecin et botaniste français.

Voir aussi